«Гава́йи 5-O», или «Отде́л 5-О» () — американский телесериал в жанре полицейской драмы, который транслировался на телеканале CBS с 20 сентября 1968 года по 6 апреля 1980 года и насчитывает 12 сезонов, состоящих в общей сложности из 279 эпизодов. Джек Лорд исполнил главную роль детектива-лейтенанта Стива Макгарретта, который является руководителем специальной государственной полицейской оперативной группы на Гавайях, которая была основана на реальном отряде, существовавшем по законам военного времени в 1940-х годах.

В 2010 году на том же телеканале вышел ремейк телешоу с Алексом О’Лафлином в главной роли Стива Макгарретта.

Сюжет 
Специальный отдел 5-O, который не отчитывается ни перед кем, кроме самого губернатора Гавайских островов, сталкивается с самыми сложными задачами и самыми опасными преступниками. Под начальством Стива Макгаретта команда борется с организованной преступностью, противостоит иностранным шпионам, предотвращает заказные убийства и делает ещё многое для обеспечения безопасности пятидесятого штата Соединённых Штатов Америки.

В ролях 
 Джек Лорд — капитан Стивен «Стив» Макгарретт (Сезоны 1—12)
 Джеймс Макартур — детектив Дэниел «Дэнно» Уильямс (Сезоны 1—12)
 Кэм Фонг — сержант (позже лейтенант) Чин Хо Келли (Сезоны 1—10)
 Гилберт Лэйни Каухи — детектив Коно Калакауа (Сезоны 1—4)
 Герман Ведемейер — детектив Дюк Лукела (Сезоны 4—12)
 Дэнни Камекона — сержант Ник Келлогг (Сезоны 5—7, 12)
 Эл Харрингтон — детектив Бен Кокуа (Сезоны 5—7)
 Даг Моссман — детектив Фрэнк Камана (Сезон 7)
 Аманда МакБрум — офицер Сэнди Уэллас (Сезоны 8—9)
 Уильям Смит — детектив Джеймс (позже Кимо) Кареу (Сезон 12)
 Лори Уилсон — Шэрон Фаррелл (Сезон 12)
 Мо Киль — Трак Кеолоха (Сезон 12)
 Ричард Деннинг — губернатор Пол Джеймисон (Сезоны 1—12)
 Мэгги Паркер — секретарь Мэй (Сезон 1)
 Пегги Райан — секретарь Дженни Шерман (Сезоны 2—8)
 Гленн Кэннон — Джон Маникот (Сезоны 4—9)

Эпизоды

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

 
Телесериалы США, запущенные в 1968 году
Криминальные телесериалы США
Драматические телесериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы о полицейских
Телесериалы, сюжет которых разворачивается на Гавайях
Телесериалы США 1960-х годов
Телесериалы США 1970-х годов
Телесериалы США 1980-х годов
Экшен-телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1980 году